NGC 4745 (другие обозначения — NGC 4745A, MCG 5-30-105A, ZWG 159.94, PGC 43539) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4745, NGC 4745A.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4745
Волосы Вероники (созвездие)